Полунята — название нескольких населённых пунктов:
 Полунята — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Полунята — деревня в Ильинском районе Пермского края.